Богданов, Николай:
 Богданов, Николай Александрович (1915—1976) — депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва.
 Богданов, Николай Андреевич (род. 1944) — советский футболист.
 Богданов, Николай Антонович (1841—1898) — русский художник.
 Богданов, Николай Васильевич (1903—1943) — советский полковник, Герой Советского Союза.
 Богданов, Николай Владимирович (1906—1989) — советский писатель.
 Богданов, Николай Григорьевич (1850—1892) — русский художник.
 Богданов, Николай Дмитриевич (1920—1945) — Герой Советского Союза.
 Богданов, Николай Иванович (1904—1959) — советский учёный-исследователь прибалтийско-финских языков.
 Богданов, Николай Ильич (1863—после 1932) — русский архитектор
 Богданов, Николай Кузьмич (1907—1972) — генерал-лейтенант, депутат Верховного Совета СССР.
 
 
 Богданов, Николай Сергеевич (1917—не ранее 1988) — советский художник. Примечания